Гофмейстер () — слово немецкого происхождения.

 Гофмейстер — придворный чин.
 Гофмейстер — должность в Пажеском корпусе. Гофмейстер выступал преимущественно в роли воспитателя и строевого начальника (ротного командира) камер-пажей, а также руководил их придворной службой и являлся помощником директора корпуса.

Персоналии
  (1902—1973) — чешский писатель и художник.
 Гофмейстер, Вильгельм (1824—1877) — немецкий ботаник.
 Норберт Гофмейстер — псевдоним драматурга и романиста Макса Гальперна (1871—?).

См. также 
 Гофмейстерина
 Гохмейстер

Примечания